George Martin peut désigner :
 George Martin (1774-1847), officier de marine de la Royal Navy ;
 George Bohun Martin (1842-1933), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 Sir George Martin (1926-2016), producteur de musique britannique, en particulier des Beatles ;
 George Martin (1929-2010), acteur américain ;
 George Martin (1937-2021), acteur espagnol ;
 George R. R. Martin (1948-), écrivain américain ;
George Martin (1953-), joueur de football américain.

Voir aussi 
 George Edward Bonsor Saint Martin (1855-1930), peintre, archéologue et historien britannique